Amerikai Egyesült Államok
 West Point (Alabama)
 West Point (Arkansas)
 West Point (Georgia)
 West Point (Illinois)
 West Point (Indiana)
 West Point (Iowa)
 West Point (Kalifornia)
 West Point (Kentucky)
 West Point (Minnesota)
 West Point (Mississippi)
 West Point (Nebraska)
 West Point (New York)
 West Point (Columbiana megye, Ohio)
 West Point (Morrow megye, Ohio)
 West Point (Pennsylvania)
 Westpoint (Tennessee)
 West Point (Fayette megye, Texas)
 West Point (Lynn megye, Texas)
 West Point (Utah)
 West Point (Virginia)
 West Point (Seattle), Washington
 West Point (Wisconsin)

Egyéb
 West Point, amerikai központi katonai akadémia